Mistrzostwa Afryki w piłce siatkowej są organizowane przez Afrykańską Konfederację Piłki Siatkowej (CAVB). Obecnie są rozgrywane co dwa lata. Pierwsze wśród mężczyzn odbyły się w 1967 r., a wśród kobiet w 1991 r. Obecnie na Czarnym Lądzie mistrzami w siatkówce są Tunezyjczycy i Kenijki.

 Mistrzostwa Afryki w piłce siatkowej mężczyzn
 Mistrzostwa Afryki w piłce siatkowej kobiet

!